Cappello ima više značenja:
 Cappello, Salerno
 Cappello, Vicenza